Bertok oder Bertók ist der Familienname folgender Personen:

 Liana Bertók (* 1959), deutsche Pianistin und Komponistin rumänischer Abstammung
 Mario Bertok (1929–2008), jugoslawischer Schachspieler
 Semka Sokolović-Bertok (1935–2008), jugoslawische Schauspielerin